Сан-Феликс — населённый пункт в Уругвае.
 Сан-Феликс — город в Венесуэле.
 Сан-Феликс — остров в Чили.